Trade Port West is een bedrijventerrein in Venlo-West in de Nederlandse provincie Limburg. Het terrein is gelegen in het noordwesten van de wijk Ubroek.

Identiteit 
In 1950 begon de geschiedenis van het industriegebied Venlo Trade Port als Groot-Boller, dat werd aangelegd op grondgebied van kasteel Boerlo. Waar Groot Boller nog vooral de ruimte gaf aan (kleinschalige) industrie, zou het Venlo Trade Port concept zich meer gaan richten op de logistieke sector. Eind jaren 80 werd het Trade Port concept ontwikkeld. Dit concept behelsde ontwikkeling van de industriële en logistieke sector in de Noord-Limburgse gemeente. Door gebruik te maken van verschillende modaliteiten wilde de gemeente bedrijven overhalen vestiging op de bedrijventerreinen te overwegen. In de jaren 90 kocht Venlo een deel van de toenmalige gemeente Grubbenvorst waaronder de buurtschap Heierhoeve voor de ontwikkeling van Trade Port West. Op dit bedrijventerrein werden vrijwel uitsluitend logistieke bedrijven gevestigd. Het is intussen het meest omvangrijke bedrijventerrein in dit concept geworden. Aanvankelijk vond de gemeente het uiterlijk nog te onrustig, waardoor er aanvullende eisen werden gesteld aan de inrichting van de percelen. Van de percelen mocht overwegend ten hoogste 50% bebouwd zijn. Verder werden bedrijven naar omvang geclusterd.

Locatie 
Trade Port West wordt omsloten door de spoorlijn Eindhoven - Venlo en de Sevenumseweg. Verder wordt het gebied doorsneden door de A67. Ook verbindt de N295 Trade Port West met Venlo Greenpark en Fresh Park Venlo. Sinds 2009 is ook TrafficPort Venlo in het gebied gevestigd. Inmiddels wordt ook grond aangekocht in Sevenum, gemeente Horst aan de Maas.

Externe link 
 Trade Port West op venlo.nl

Bedrijventerrein in Nederland
Economie in Venlo